Lac Koyama, lac au Japon ;
 (3383) Koyama, astéroïde.

 Aya Koyama (1973-2018), catcheuse (lutteuse professionnelle), pratiquante d'arts martiaux mixtes et kick-boxeuse japonaise ;
 Chire Koyama (1964-), pongiste japonaise ;
 Fujio Koyama (1900-1975), expert en céramique et poterie chinoise et japonaise ; 
 Hisako Koyama (1916-1997), astronome amateure japonaise ;
 Keiichirō Koyama (1984-), musicien japonais ;
 Mami Koyama (1955-), seiyū japonaise ;
 Shigeru Kōyama (1929-2017), acteur japonais ;
 Takao Koyama (1948-), scénariste japonais de mangas ;
 Tomoyoshi Koyama (1983-), pilote de vitesse moto japonais ;
 Tsutomu Koyama (1936-2012), joueur de volley-ball japonais.